Понятието Германска империя обикновено се отнася за обединената Германска монархия от 1871 до 1918 година, известна още като Кайзерова Германия или Втория райх.

Също така може да се отнася и за:
 Свещената Римска империя на германската нация (962 – 1806) – считана за Първия райх
 Германска империя (1871 – 1945), включваща освен Втория райх и
 Ваймарска република (1918 – 1933)
 Германска империя (1933 – 1945) – известна още като Нацистка Германия или Третия райх
 Германска колониална империя (1884 – 1920)

Вижте също 
 Кралство Германия